Rimandas ist ein männlicher litauischer Vorname, abgeleitet von Rimas.

Personen 
 Rimandas Stonys (* 1953), Manager und Unternehmer

Siehe auch 
Rimantas 

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname